Výraz White Sands má několik významů.
 White Sands (oblast), Nové Mexiko, Spojené státy americké.
 White Sands Missile Range, dříve White Sands Proving Ground, vojenské zařízení USA, místo výbuchu první jaderné bomby. Dnes pod něj spadají:
 White Sands Test Center, testovací středisko americké armády.
 White Sands Test Facility, výzkumné středisko NASA.
 White Sands Space Harbor, výcvikový prostor posádek raketoplánů Space Shuttle.